Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1989 kam es in der Skispringen der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Normalschanze K 90 

Weltmeister 1987:  / Olympiasieger 1988: 

Datum: 26. Februar 1989

Teilnehmer: 64 genannt; 64 gestartet; 64 gewertet;

Der Wettbewerb war für den 25. Februar angesetzt, doch wegen der schlechten Wetterbedingungen wurde das Springen nach einem Durchgang nach drei Stunden abgebrochen. Am Schlusstag der Weltmeisterschaft gab es einen Re-Start, der aber nach einem Durchgang wegen zu starker Winde beendet wurde, so dass das Resultat dieses Durchgangs auch das Endergebnis war. Österreichs Medaillengewinner Heinz Kuttin hatte sich erst im letzten Augenblick für diese Weltmeisterschaften qualifizieren können, und nach dem schweren Sturz vor einer Woche im Training schien seine Teilnahme auf der Kleinen Schanze gefährdet.

Quellen 
 26-Feb-89 - Mäki K90 - Viralliset Tulokset - MM 1989 Lahti. Offizielle Resultaten, FIS
 MM-kisat Lahti 1989 Mäki K90 26.2.1989 Lahdenmuseot, auf lahdenmuseot.fi, abgerufen am 7. Mai 2020.
 Men Ski Jumping 70m Nordic World Championship 1989 Lahti (FIN) auf todor66.com, abgerufen am 7. Mai 2020
 Weltmeisterschaften: 25. Februar 1989 – K90 in Lahti (FIN), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 181 ISBN 3-89784-099-5

Großschanze K 120 

Weltmeister 1987:  / Olympiasieger 1988: 

Datum: 20. Februar 1989

Teilnehmer: 65 genannt; 65 gestartet; 65 gewertet;

Das Springen musste wegen starken Windes vom 19. auf den 20. Februar verschoben werden.

Heinz Kuttin zog sich im zweiten Training zu diesem Springen eine Schulterluxation zu.

Quellen 
 20-Feb-89 - Mäki K114 - Viralliset Tulokset - MM 1989 Lahti. Offizielle Resultaten, FIS
 MM-kisat Lahti 1989 Mäki K114 20.2.1989 Lahdenmuseot, auf lahdenmuseot.fi, abgerufen am 7. Mai 2020.
 Men Ski Jumping 90m Nordic World Championship 1989 Lahti (FIN) auf todor66.com, abgerufen am 7. Mai 2020
 Weltmeisterschaften: 20. Februar 1989 – K114 in Lahti (FIN), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 180 ISBN 3-89784-099-5

Team Großschanze K 120 

Weltmeister 1987:  (Matti Nykänen, Ari-Pekka Nikkola, Tuomo Ylipulli, Pekka Suorsa) 
Olympiasieger 1988:  (Matti Nykänen, Ari-Pekka Nikkola, Tuomo Ylipulli, Jari Puikkonen)

Datum: 22. Februar 1989

In der Entscheidung um Gold schien vorerst Norwegen den großen Favoriten Finnland bezwingen zu können, denn Bråthen überbot Piukkonen und Fidjestøl war stärker als Nykänen. Doch der finnische Schlussspringer Laakkonen, Sieger der Vier-Schanzen-Tournee, bot Kjørum Paroli und sicherte den Gastgebern die Goldmedaille. Die Aufholjagd der Österreicher war erfolglos. Zwar brachte Haim mit 102 Metern seine Farben wieder an die ČSSR heran, aber Dluhoš war mit 116 m eindeutig stärker als Vettori (100), und weil auch Boklöv (116) und Werweikin (114) stärker waren, rutschte das von Rupert Gürtler betreute Team auf Rang 6 ab.

Quellen 
 22-Feb-89 - Mäki K114 Jokkue - Viralliset Tulokset - MM 1989 Lahti. Offizielle Resultaten, FIS
 MM-kisat Lahti 1989 Jokkuemäki K114 22.2.1989 Lahdenmuseot, auf lahdenmuseot.fi, abgerufen am 7. Mai 2020.
 Men Ski Jumping 90m Team Nordic World Championship 1989 Lahti (FIN) auf todor66.com, abgerufen am 7. Mai 2020
 Weltmeisterschaften: 22. Februar 1989 – K114 in Lahti (FIN), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 182 ISBN 3-89784-099-5

Einzelnachweise 

Skispringen Manner
Manner 1989
Skispringen (Finnland)